Élise est un prénom féminin, dérivé du prénom Élisabeth, qui a pour origine le prénom hébraïque Elisheba ou Elicheva : . Les Élise sont fêtées aux dates des .

Variantes 
On rencontre les variantes ou diminutifs , Élisabelle, Élisande, Élisette et Élise.

Popularité du nom 
 Prénom très à la mode entre 1900 et 1910, on le trouve un peu moins dans la décennie suivante. À partir de 1920, sa popularité, alors revenue à son maximum va doucement descendre et atteindre un niveau plutôt bas jusqu'aux années 1980, où ce prénom revient à la mode.
  ont été prénommées Élise en France depuis 1940. (Source : Insee)
 Le prénom Élise figure au  des prénoms les plus donnés en France depuis 1940.

Élise comme prénom de personne 
 Elise Burgin (née le ) est une joueuse de tennis américaine, professionnelle du début des années 1980 à 1993.
 Élise Guilbault (née le ) est une actrice québécoise.
 Élise Tielrooy est une actrice française.
 Élise Turcotte, née le  à Sorel (Québec), est une écrivaine québécoise.
 Élise Varo est une actrice québécoise.
 Elise van't Laar, est une actrice néerlandaise.
 Élise Crombez (née le  à Mouscron en Belgique) est un mannequin belge.
 Élise Fugler (née à Strasbourg le ) est une écrivaine française.
 Marie-Louise Élise Cestac ( - ), était une religieuse catholique, cofondatrice de la congrégation des Servantes de Marie avec son frère Louis-Édouard Cestac.
 Élise Chassaing est une journaliste et présentatrice de télévision.
 Élise Lucet (née le  à Rouen) est une journaliste française.
 Élise Freinet (née le ) fut l'épouse de Célestin Freinet.
 Élise Thiers ( - ) était l'épouse du deuxième président de la République française Adolphe Thiers.
 Élise Bussaglia (née le  à Sedan) est une footballeuse française.
 Elise Neal (née le  à Memphis, Tennessee) est une actrice américaine.
 Élise Larnicol est une ancienne membre de la troupe comique des Robins des bois.
 Elise Hall (Paris, 1853 -  Boston, 1924), était une saxophoniste et mécène américaine.
 Élise Ropers (née le  à Saïgon) est une danseuse et professeur de danse française.
 Karen Elise Baldwin est une productrice, actrice et scénariste américaine.
 Catherine Élise Müller ( - ) est une médium suisse
 Su-Elise Nash (née le ) est une chanteuse anglaise et membre du groupe de RnB Mis-Teeq.
 Jennifer Elise Cox (née le  à New York) est une actrice américaine.
 Dianna Elise Agron (née le  à Savannah) est une actrice et chanteuse américaine.

Élise comme nom de famille 
 Christine Elise (née à Boston, Massachusetts, le ) est une actrice américaine.
 Kimberly Elise (née le  à Minneapolis, Minnesota) est une actrice américaine.
 Jean-Marie Élise (né le  à Lens) est un footballeur français.

Arts et Culture

Musique 
 La Lettre à Élise est une pièce musicale pour piano de Ludwig van Beethoven.
 Chère Élise, chanson de Pierre Delorme.
 Élise et moi, de 1975, chanson de Pierre Groscolas, interprète de Lady Lay.
A letter to Elise est une chanson interprétée par le groupe The Cure, dans leur album Wish sorti en 1992.

Littérature 
 Élise ou la Vraie Vie est un roman de Claire Etcherelli.
 Élise est la fille d'Harpagon, amante de Valère dans la pièce de Molière L'Avare.
 La Sage Élise est un conte des frères Grimm.
 Élise est un roman de René Boylesve.

Cinéma et télévision 
 Dans le film de Cédric Klapisch, Paris, l'un des personnages, interprété par Juliette Binoche, se nomme Élise.
 Dans la série télévisée Le Secret d'Élise (2016).

Jeux vidéo 
 Élise est un personnage de League of Legends.
 Élise de la Serre est un personnage d'Assassin's Creed Unity.
 Élise Starseeker est un personnage de Hearthstone.
 Élise est un personnage de Fire Emblem Fates.
 Élise Riggs est un personnage de SSX.

Nautique 
 Élise est le premier navire à vapeur à avoir traversé la Manche en 1816.
 Elise est un voilier construit en 1912.

Automobile 
 La Lotus Elise est une voiture de sport 2 places.

Entreprises 
 Elise : Entreprise locale d'initiatives au service de l'environnement, entreprise créée par Bruno Meura pour recycler les papiers de bureau et créer des emplois solidaires.

Toponymie 
 Élise, ancienne commune française de la Marne, aujourd'hui intégrée à la commune d'Élise-Daucourt.

Voir aussi 
 Elyze, système d'aide au vote sous forme d'application mobile pour les élections législatives françaises de 2022

Notes et références 

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Prénom hébraïque
Nom théophore